Two weeks ("due settimane" in inglese) può riferirsi a:
 Two Weeks – film del 1920 diretto da Sidney Franklin
 Two Weeks – film del 2007 diretto da Steve Stockman
 Two Weeks – ventunesimo episodio della quinta stagione di The Office
 Two Weeks – serial televisivo sudcoreano del 2013
 Two Weeks – singolo dei Grizzly Bear
 Two Weeks – singoli degli All That Remains